GBU steht für:
 Gefährdungsbeurteilung
 Global Boxing Union, ein deutscher Boxverband
 Grønlands Boldspil Union, der grönländische Fußballverband, siehe Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat
 Guided Bomb Unit, eine lasergelenkte Bombe, siehe Präzisionsgelenkte Munition

gbu steht für:
 Kakadu (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache im Northern Territory, Australien

Abkürzung